Blackthorn kan syfta på:

 Blackthorn, Oxfordshire, ort i England, Storbritannien
 Blackthorn (film), västernfilm från 2011 i regi av Mateo Gil